liq – codice ISO 639-3 della lingua libido
 LIQ – codice UCI della Liquigas-Cannondale